Els gnatostomats (Gnathostomata, gr. "boca amb mandíbula") o vertebrats mandibulats són un clade de vertebrats proveïts de mandíbules articulades. El grup tradicionalment es considera una superclasse i s'hi inclouen les classes més conegudes de peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers. Recents estudis genètics estan fent que s'estigui replantejant la classificació dels gnatostomats com a grup.

Altres característiques distintives dels gnatostomats són les beines de mielina al voltant de les neurones i un sistema immunitari amb capacitat d'adaptar-se.

Taxonomia 
Les classes tradicionals dels gnatostomats són:
 Placodermi (extints)
 Chondrichthyes (peixos cartilaginosos)
 Acanthodii (extints)
 Osteichthyes (osteïctis)
 subclasse Sarcopterygii
 subclasse Actinopterygii
 Amphibia (amfibis)
 Reptilia (rèptils)
 Aves (ocells)
 Mammalia (mamífers)

Aparegueren durant el període Ordovicià i es diversificaren durant el Devonià.

Relacions filogenètiques 
Els clades de Gnathostomata són els següents:

Referències

Enllaços externs 

 Tree of Life Discussió sobre els Gnathostomata
 The Gill Arches: Meckel's Cartilage